Il singolare del torneo di tennis Prague Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karol Kučera che ha battuto in finale Florian Krumrey 2-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Thierry Guardiola (quarti di finale)
 David Rikl (secondo turno)
 Markus Zillner (primo turno)
 Tomáš Anzari (secondo turno)

 Thomas Enqvist (primo turno)
 Jens Wöhrmann (primo turno)
 Federico Sánchez (semifinali)
 Johan Carlsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Challenger 1992